Дэвид Кемп Карнс (; 12 декабря 1948, Омаха, Небраска — 25 октября 2020, Бостон, Массачусетс) — американский юрист, политик и бизнесмен,  (1987—1989).


Биография 
Дэвид Карнс родился в Омахе (штат Небраска) 12 декабря 1948 года. В 1967 году он окончил школу Benton High School, а затем продолжил своё обучение в Университете Небраски в Линкольне. В 1974 году, окончив школу права этого университета, Карнс занялся частной юридической практикой в Омахе.

В 1981 году Карнс переехал в Вашингтон, где он стал работать в рамках программы стажировки в Белом доме. На тот момент он был вторым представителем Небраски, удостоенным этой чести. Сначала Карнс работал помощником министра жилищного строительства и городского развития США (министром в то время был ), а затем исполнял другие обязанности в администрации президента Рональда Рейгана.

В 1983 году Карнс вернулся в Омаху. В 1983—1987 годах он работал главным юрисконсультом сельскохозяйственной компании , а также был членом совета директоров ипотечного банка в Топике из системы Federal Home Loan Banks.

6 марта 1987 года от сердечного приступа скончался сенатор США от штата Небраска . Решение о том, кто будет назначен сенатором на оставшуюся часть срока полномочий Зорински, должно было быть принято тогдашним губернатором Небраски , которая неожиданно для многих остановила свой выбор на кандидатуре 38-летнего юриста Дэвида Карнса. О назначении Карнса было объявлено 11 марта 1987 года, и он стал сенатором США на период до 3 января 1989 года. Вступив в должность, Карнс стал  среди всех действующих (на тот момент) членов Сената США.  

В 1988 году Дэвид Карнс, пытаясь сохранить свой пост, участвовал в очередных выборах сенатора США от штата Небраска. На первичных выборах, состоявшихся 10 мая 1988 года, он был выдвинут кандидатом от республиканской партии, опередив члена Палаты представителей США , однако на , проходивших 8 ноября 1988 года, Карнс проиграл кандидату от демократической партии Бобу Керри (Керри набрал  голосов избирателей, а Карнс — ). 

Начиная с 1989 года Карнс более 28 лет работал в юридической компании , базирующейся в Омахе. Среди его клиентов были местные органы управления, а также некоммерческие и медицинские организации. В 2006 году президент Джордж Буш-младший предлагал Карнсу выставить свою кандидатуру на выборах в Сенат США, но он отказался.

С 1971 года Карнс был женат на Элизабет Людер (Elizabeth Lueder), у них было четыре дочери. Элизабет умерла в 2003 году от рака яичника. В 2008 году Карнс женился на Кристин Дорн (Kristine Dorn), которая работала адвокатом в Kutak Rock. У них родились две дочери.

Дэвид Карнс скончался 25 октября 2020 года в Бостоне (штат Массачусетс) от рака кожи.

Примечания

Ссылки 
 Karnes, David Kemp (1948—2020) , Biographical Directory of the United States Congress, bioguide.congress.gov
 Karnes, David K. (election races results) , www.ourcampaigns.com

Сенаторы от штата Небраска
Сенаторы-республиканцы США
Выпускники Средней школы Омахи Бенсон
Выпускники Университета Небраски в Линкольне
Члены Республиканской партии США от Небраски
Юристы США
Предприниматели США
Умершие от рака кожи